Hope Creek ist der Name folgender Fließgewässer in Australien:

 Hope Creek (Cockeraga River), Nebenfluss des Cockeraga River in Western Australia
 Hope Creek (Hardey River), Nebenfluss des Hardey River in Western Australia

Siehe auch:
 Kernkraftwerk Hope Creek, Kernkraftwerk in New Jersey, Vereinigte Staaten